Le 2nd Regiment Iowa Volunteer Cavalry est un régiment de cavalerie qui a servi dans l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession.

Service 
Le 2nd Iowa Cavalry est organisé à Davenport, dans l'Iowa, et est rassemblé dans le camp Joe Holt pour un service fédéral de trois ans entre le  et le . 
Parmi d'autres engagements, le régiment prend part au raid de Grierson à travers Mississippi, en , étant détaché de la colonne principale (le 6th et le 7th Illinois Cavalry), après quelques jours pour leurrer la poursuite confédérée.
Le régiment quitte le service fédéral le .

Total des effectifs et nombre de victimes 
Un total de  ont servi dans le 2nd Iowa, à un moment ou un autre au cours de son existence. Il subit la perte  d'un officier et  qui sont tués ou qui sont morts de leurs blessures et de  et  qui sont morts de la maladie, pour un total de 269 (275?) décès.

Commandants 
 Colonel Washington L. Elliott
 Colonel Edward Hatch
 Colonel Datus E. Coon
Le sergent John McKinney Guild, 2nd Cav. Co. G, IA - archive du NARA

Voir aussi 
 Liste des unités de l'Iowa durant la guerre de Sécession
 Iowa durant la guerre de Sécession

Notes

Bibliographie 
 The Civil War Archive

Unité ou formation militaire dissoute en 1865
Régiment de l'Union Army
Iowa durant la guerre de Sécession
Unité ou formation militaire créée en 1861